Volo di notte (Vol de nuit) – romanzo di Antoine de Saint-Exupéry del 1931
 Volo di notte (Night Flight) – film del 1933 diretto da Clarence Brown
 Volo di notte – opera di Luigi Dallapiccola